Monte Giove ima više značenja:
 Monte Giove, Pesaro-Urbino
 Monte Giove, Roma